Polycarpus van Smyrna, bisschop
 Polycarpus I van Byzantium, bisschop
 Polycarpus II van Byzantium, bisschop